Trípoli puede referirse a:

 Trípoli, capital de Libia.
 Trípoli, ciudad de Líbano.
 Trípoli, ciudad de Grecia.
 Trípoli, distrito de Libia.
 Tripoli, ciudad de Iowa, Estados Unidos.
 Condado de Trípoli, Estado medieval.

Enlaces externos